Şekerci ist der Familienname folgender Personen:

 Selçuk Şekerci (* 1984), türkischer Beachvolleyballspieler
 Selin Şekerci (* 1989), türkische Schauspielerin
 Suzan Şekerci (* 1976), türkische Journalistin und Filmemacherin